Cassagnes kan syfta på:
 Cassagnes, Lot
 Cassagnes, Pyrénées-Orientales